Adam z Żerkowa Rzeszowski – ostatni z linii rodu Rzeszowskich mających prawo dziedziczenia miasta Rzeszowa. Mąż Zofii, zmarł bezpotomnie.

Ludzie związani z Rzeszowem (I Rzeczpospolita)